Pim (film), Nederlandse film uit 1983 van Orlow Seunke
 Willem (voornaam), jongensnaam, waarvan Pim afgeleid is
 Personal information manager, software voor het bijhouden van persoonlijke informatie